Brignolet peut être :
 un terme d’argot pour désigner le pain ;
 Lac Brignolet, lac canadien de l’agglomération de La Tuque au Québec ;
 Lac Brignolet, lac canadien du territoire non organisé du Lac-Douaire au Québec.